Callús – comune spagnolo della Catalogna
 Ashley Callus – nuotatore australiano
 Daniel Callus – storico e filosofo maltese
 Helen Callus – violista britannica

Pagine correlate 
 Callas (disambigua)
 Calles (disambigua)
 Callis